Navalha na Carne - peça teatral de Plínio Marcos
A Navalha na Carne - filme com Jece Valadão
Navalha na Carne (filme) - com Vera Fischer
Navalha na Carne (álbum) - da dupla Tião Carreiro e Pardinho

Desambiguação